Mastopoda  — род тлей из подсемейства  (Macrosiphini). Северная Америка.

Описание 
Мелкие насекомые, длина около 1,7 мм.
Ассоциированы с папортниковыми растениями рода Pteridium (Pteridium aquilinum).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Монотипические роды полужесткокрылых